В одиночному розряді тенісного турніру Sparkassen Cup 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Яна Новотна здобула титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Марі П'єрс (фінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Анке Губер (півфінал)
  Іва Майолі (чвертьфінал)

 Сабін Аппельманс (1-ше коло)
 Юдіт Візнер (півфінал)
 Бренда Шульц (чвертьфінал)
 Енн Гроссман (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sparkassen Cup (теніс)